Baker je lahko:
 Baker, kemijski element
 Bakerjev otok, koralni atol v Tihem oceanu
 Baker (vojaška operacija)
 Baker (podjetje), podjetje, ki izdeluje rolkarske deske
 Baker (priimek)
 Canal Baker, fjord v južnem Čilu